Amerikai Egyesült Államok
 Roy (Idaho)
 Roy (Louisiana)
 Roy (Missouri)
 Roy (Montana)
 Roy (Oregon)
 Roy (Utah)
 Roy (Új-Mexikó)
 Roy (Washington)

 Kanada
 Roy (Brit Columbia)